Arån
 Aran (band)
 Aran (Dagestan)
 Aran (departement)
 verschillende plaatsen in Iran, waaronder:
 Rezvanshahr, Isfahan
 Aran (rivier), een rivier in Frankrijk